Franja tiene varias acepciones en Wikipedia en español:

Geografía
 la Franja de Aragón es una porción del territorio de Aragón en la que se habla el idioma catalán;
 la Franja de Gaza es una estrecha franja de tierra ubicada entre situada en el Oriente Próximo, al suroeste de Israel y al noreste de la península del Sinaí de Egipto, y que junto con Cisjordania forma los llamados Territorios Palestinos;
 Franja mediterránea es una expresión geográfica con la que puede designarse a toda la Cuenca del Mediterráneo o a alguna de sus partes;
 la franja de Auzú es una franja de territorio situada en el continente africano;
 la Franja de Caprivi es una estrecha región en el noreste de Namibia que se encuentra entre Botsuana, Angola y Zimbabue.

Varios
 Franja Morada es una agrupación política universitaria de la Argentina, enrolada en la Unión Cívica Radical;
 la franja electoral o franja política es una forma de campaña política en el que se usan diferentes métodos para llegar a distinto tipo de electores;
 Franja española es un término usado en vexilología y heráldica para definir la franja central de una bandera horizontal tricolor que mide el doble de cada una de las demás franjas;
 Franja horaria es otra forma de llamar al huso horario;
 Franja variable es el nombre de una parte de la carena de un buque;
 Franja Aérea 1 es el nombre que adoptan las Islas Británicas en la novela futurista de George Orwell;
 la Franja Aérea Matekane es un aeropuerto en Lesoto, considerado como la pista más terrorífica del mundo;
 el Hospital Partisano Franja era un hospital secreto de la Segunda Guerra Mundial.
 Franja, pieza decorativa de prendas y muebles

Enlaces externos